Mitotichthys är ett släkte av fiskar. Mitotichthys ingår i familjen kantnålsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kantnålsfiskar
Mitotichthys